Chromat (von griech. chroma, ‚Farbe‘) steht für:

 Chromat (Fernsehgerät), in der DDR hergestelltes Farbfernsehgerät

Chromat kommt oft in Verbindung mit anderen Wörtern vor und steht häufig am Wortende. Es deutet entweder in der Chemie auf eine Verbindung mit Chrom hin oder bezeichnet Begriffe die mit Farbe zu tun haben. Siehe:

 Chemie
 Chromate

 Physik 
 monochromatisches Licht
 polychromatisches Licht

 Farbsehen 
 Monochromat
 Dichromat (Auge)
 Trichromat
 Tetrachromat
 Pentachromat